Gelobtes Land steht für:
 Gelobtes Land, das Land der Verheißung in der Bibel

Gelobtes Land ist der deutsche Titel folgender Filme und Serien:
 Gelobtes Land (1987) (Promised Land), US-amerikanischer Spielfilm von Michael Hoffman (1987)
 Gelobtes Land (2004) (Ha-Aretz Hamuvtachat), israelischer Spielfilm von Amos Gitai (2004)
 Gelobtes Land (2011) (The Promise), britische Miniserie von Peter Kosminsky (2011)
 Gelobtes Land (Fernsehserie) (Promised Land), US-amerikanische Drama-Serie (2022)
 Polizeiruf 110: Gelobtes Land, deutscher Fernsehfilm (2001)

Siehe auch:
 Das gelobte Land, Begriffsklärung
 Gelobtland, Gemeindeteil von Marienberg, Sachsen
 Post ins Gelobte Land, Erzählung von Anna Seghers (1947)
 Promised Land, Begriffsklärung
 Tatort: Im gelobten Land, deutscher Fernsehfilm von Züli Aladağ (2016)